Кошкарбай () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Троицкого сельского округа. Код КАТО — 115658500.

География 
Село расположено на юге района, в 15 км на север от центра района села Зеренда, в 11 км на восток от центра сельского округа села Троицкое.

Улицы 

 ул. Ардагер,
 ул. Жана,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Кеноткель в 4 км на северо-западе,
 село Айдарлы в 5 км на востоке,
 аул Ондирис в 8 км на юго-западе,
 село Павловка в 8 км на севере.

Население 
В 1989 году население села составляло 67 человек (из них казахов 100%).
В 1999 году население села составляло 210 человек (112 мужчин и 98 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 207 человек (107 мужчин и 100 женщин).

Раскопки 
 Во время охранно-спасательных работ на территории района археологи исследовали в 2014 году 6 памятников археологии могильника Кошкарбай-1. Было найдено 30 бронзовых изделий (бусины, клыки животных, ракушки в виде амулетов и др.) и 8 керамических сосудов. На кургане № 5 близ села Кенесколь, в 700 метрах на возвышенности реки Чаглинка на глубине 50 см обнаружено захоронение. Скелет человека находился в позе эмбриона — уложен на правый бок, ноги согнуты в коленях, голова прижата в груди. На глубине 45 см найдены три керамических андроновских сосуда с арийской свастикой.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района